Bath kan syfta på:

Geografi

Jamaica

Bath (ort i Jamaica)

Nederländerna

Bath, Nederländerna – en by

Storbritannien

Bath – en stad i sydvästra England
City of Bath

USA

Bath, Maine – i Maine
Bath, New Hampshire – i New Hampshire
Bath, New York – countyhuvudort, Steuben County
Bath, North Carolina – Beaufort County
Bath, Michigan – Clinton County

Se även
 Baathpartiet